Климковице (, ) — город в Чехии.

География 
Город Климковице находится на северо-востоке Чешской республики, близ её границы с Польшей, в Моравской Силезии, юго-западнее Остравы.

История 
Город был основан во второй половине XIII столетия чешским королём Пршемыслом Отакаром II. Впервые письменно упоминается в 1416 году под названием Кёнигсберг (то есть как королевский город) на территории герцогства Троппау. В 1578 году местная крепость была перестроена в замок в стиле эпохи Возрождение. В 1650 город с округой стали собственностью графов Вильчек. До 1918 года город входил в состав Австрийской Силезии. Это был город ремесленников, развиты обувное и ткацкое производства. К 1 декабря 1930 года здесь проживало 3.240 жителей, из них 229 немцев. После Мюнхенских соглашений 1938 года Климковице вошёл в состав Германии. В конце Второй мировой войны, во время боёв, был сильно разрушен. После окончания войны последовала национализация владений графов Вильчек и, в 1946 году, депортация в Германию немецкого населения так, что число жителей уменьшилось до 2.710 человек (на май 1947 года).

Достопримечательности 
 Замок Климковице (постр. в 1578 году)
 Собор Св. Екатерины (постр. в начале XVII столетия)

Население

Города-побратимы 

Города Моравскосилезского края